Гласкок има више значења:
 Округ Гласкок (Џорџија)
 Округ Гласкок (Тексас)